Foxbat, concaténation de deux mots anglais signifiant renard et chauve-souris, peut renvoyer à :

Foxbat, un personnage fictif ennemi des X-Men ;
Foxbat, un super-vilain des jeux de rôle, jeu vidéo et comics Champions ;
Mikoyan-Gourevitch MiG-25 Foxbat, un avion à réaction soviétique, selon la classification du code OTAN des modèles de la partie adverse.